ТА-6:

 ТА-6 (автобус) — советский малый высокопольный автобус
 ТА-6 (двигатель) — советский авиационный вспомогательный газотурбинный двигатель